Tikhon Khrennikov
4515 Khrennikov
Os sete de Khrennikov

Desambiguação